Bulisa (district), een district in het westen van Oeganda
 Bulisa (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Bulisa